Појам Торо може да се односи на:
 Торо (Шпанија),
 Торо (Кампобасо),